IATA kod lotnisk w mieście Chicago, USA
 ISO 639-2 kod standardowego języka mandaryńskiego
 FIFA i MKOl kod Chile

Zobacz też 
 Chi